Gérard Leclerc peut désigner :
 Gérard Leclerc (1943-), un sociologue français ;
 Gérard Leclerc (né en 1951), un journaliste français.

 Gérard Leclerc (né en 1942), un journaliste, philosophe et militant catholique français.